Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 280 dans le monde.

 BR-280 au Brésil
 Route 280 au Nouveau-Brunswick, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route régionale 280 en Finlande